Тикопись — топоним в России:

 Тикопись — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Тикопись — посёлок при станции в Кингисеппском районе Ленинградской области.
а также:
 Тикопись — железнодорожная платформа на линии Гатчина — Ивангород.